Les élections municipales québécoises de 2002 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Laurentides

Barkmere

Boisbriand

Deux-Montagnes

Nominingue

Rosemère

Saint-Placide

Saint-Sauveur

Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Laurentides
Histoire des Laurentides (région administrative)
 Résultats